von Pfuhlstein ist der Familienname folgender Personen:
 Franz von Pfuhlstein (1847–1926), preußischer General der Infanterie
 Alexander von Pfuhlstein (1899–1976), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg

Die Pfuhlsteins sind ein deutsches Adelsgeschlecht und Nachfahren des mährisch-schlesischen Geschlechts der Füllstein (auch Fulstein)